Niemcy:
 Brunszwik – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Braunschweig – były powiat

Republika Południowej Afryki:
 Braunschweig – miejscowość w prowincji Mpumalanga
 Braunschweig – miejscowość w prowincji Ostkap

Inne:
 Eintracht Brunszwik
 Freistaat Braunschweig
 Księstwo Brunszwiku